Артаксерксово действо — первая пьеса русского театра. Пьеса была написана по указу царя Алексея Михайловича лютеранским пастором Иоганном Грегори в 1672 году. До середины XX века пьеса считалась утраченной, но в 1954 г. были опубликованы сведения о двух сохранившихся в разных библиотеках списках.

Пьеса была написана в стихотворной форме на немецком языке на сюжет библейской «Книги Есфирь».

Продолжительность пьесы составляла 10 часов, шла она без антракта. Впервые пьеса была поставлена в день открытия театра при Преображенском дворце  года.

Примечания

Литература 

 Мазон А. А., «Артаксерксово действо» и репертуар пастора Грегори, «Труды Отдела древнерусской литературы», 1958, т. 14,
 Сборник пьес Церковь и Театр М.2001.
 Одесский М. П. Функция иврита в «Артаксерксовом действе» //Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2003. №4 (14). С. 51–52.
 Демин, А. С. Русские пьесы 1670-х годов и придворная культура. // ТОДРЛ. T. XXVII (1972).С. 273-283.

Ссылки 
 
 Артарксерксово действо на сайте журнала «Ваш досуг»

Пьесы России
Пьесы на немецком языке
Пьесы 1672 года